Ginza – quartiere di Tokyo
Ginza – stazione della metropolitana di Tokyo
Ginza – singolo di J Balvin del 2015